Hyaloria är ett släkte av svampar. Hyaloria ingår i familjen Hyaloriaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Hyaloria